Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1935/36 war die dritte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit in fünf Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1936/37, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der MSV Mackensen Neustettin und der MTV Pommerensdorf im Rundenturnier durch.

Gruppe Mitte 

|}

Gruppe Nordost 

|}

Gruppe Ost 

|}

Gruppe Stettin 

|}

Gruppe Süd 

|}

Gruppe West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1935
Fußballsaison 1935/36